Уго Хофстеттер (); () — французский профессиональный шоссейный велогонщик, выступающий  c 2020 года за команду мирового тура «».

Карьера

Достижения 

 2014
 6-й Париж — Тур U23
 2015
 1-й  Чемпион Франции — Групповая гонка 
 3-й Париж — Рубе U23
 2016
 7-й Ля Ру Туранжель
 2017
 3-й Классик Луар-Атлантик
 5-й Гран-при Соммы
 10-й Тро-Бро Леон
 2018
 1-й UCI Europe Tour
 1-й Велошоссейный кубок Франции
 1-й — Этап 1 Тур де Эна
 2-й Гран-при Денена
 3-й Нокере Курсе
 3-й Elfstedenronde
 4-й Тро-Бро Леон
 4-й Классика Альмерии
 4-й Халле — Ингойгем
 6-й Классик Луар-Атлантик
 8-й Три дня Брюгге — Де-Панне
 8-й Гран-при Фурми
 9-й Париж — Камамбер
 2019
 2-й Гран-при Ефа Схеренса
 3-й Trofeo Palma
 4-й Схелдепрейс
 4-й Халле — Ингойгем
 5-й Эшборн — Франкфурт
 5-й Тур Дренте
 5-й Нокере Курсе
 10-й Гран-при Фурми
 2020
 1-й Ле-Самен
 6-й Кюрне — Брюссель — Кюрне

Примечания

Ссылки 
 Хофстеттер, Уго на FirstCycling
 
 
 
 
 
 
 
 

Велогонщики Франции